Кейсли-Хейфорд () — фамилия. Известные носители:

  (1956—2019) — британский модельер одежды.
 Кейсли-Хейфорд, Джозеф (1866—1930) — ганский политик, юрист, журналист, прозаик и публицист.